Miejscowości w USA:
 Sleepy Hollow – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Sleepy Hollow – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester, miejsce akcji opowiadania The Legend of Sleepy Hollow
 Sleepy Hollow – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Campbell
 Sleepy Hollow – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
W literaturze:
 The Legend of Sleepy Hollow – opowiadanie Washingtona Irvinga

W kinie:
 Sleepy Hollow – oryginalny tytuł filmu Jeździec bez głowy, opartego na opowiadaniu The Legend of Sleepy Hollow